

Бележки